Роберт де Зуш Холл (; ) — британский колониальный губернатор, работал в Сьерра-Леоне и Танзании.

Биография 
Занимал должность губернатора Сьерра-Леоне с декабря 1952 года по 1 сентября 1956 года. 1 июня 1953 года был награждён Рыцарским Большим крестом Ордена Святого Михаила и Святого Георгия Сьерра-Леоне по случаю коронации Елизаветы II.

Затем переехал в Новую Зеландию, где поселился в Гисборне. С 1975 по 1980 год работал над историческими трудами и архивами в музее Гисборна. Изучал раннее поселение пакеха и отношения с маори, в частности вопрос приобретения земли в районе залива Паверти-Бей.

Работы 
 Maori Lands in Turanga
 Gisborne Township
 Te Hau Ki Turanga

Примечания 

Губернаторы Сьерра-Леоне